9-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике среди юниоров проходил с 6 по 9 августа 1987 года на стадионе «Александр-Стэдиум» в Бирмингеме (Великобритания). В соревнованиях, согласно правилам, могли принимать участие юниоры 1968 года рождения и моложе, юниорки — 1969 года рождения и моложе.

Результаты 
Сокращения: WJR — мировой рекорд среди юниоров | EJR — рекорд Европы среди юниоров | NR — национальный рекорд | NJR — национальный рекорд среди юниоров | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Юниоры

Юниорки

Медальный зачёт 
Медали в 41 дисциплине лёгкой атлетики завоевали представители 20 стран-участниц.

Ссылки 
 
 

Чемпионаты Европы по лёгкой атлетике
Чемпионаты Европы среди юниоров
Август 1987 года
Спорт в Великобритании в 1987 году
Чемпионаты Европы в 1987 году
Чемпионаты Европы в Великобритании
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Великобритании
Международные спортивные соревнования в Бирмингеме